Mike Smith (baloncestista) puede hacer referencia a:
Mike Smith Gibbs, baloncestista nacido en 1963.
Michael "Mike" John Smith, baloncestista nacido en 1965.
Michael "Mike" Smith, baloncestista nacido en 1976.
Mike Smith, baloncestista nacido en 1987.